Брембьо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лоди.

Население составляет 2363 человека, плотность населения составляет 148 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 26822. Телефонный код — 0377.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Города-побратимы 
  Сен-Кристо-ан-Жаре, Франция (2004)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта